Wang Qiang (; ur. 14 stycznia 1992 w Tiencinie) – chińska tenisistka, medalistka igrzysk azjatyckich.

Kariera tenisowa 
W tenisa zaczęła grać w wieku dziewięciu lat. W tym samym roku została wybrana jako tenisistka promująca Narodowe Centrum Tenisowe w Tiencinie. Dwa lata z rzędu (2006-2007) była zwyciężczynią juniorskich mistrzostw Chin w tenisie. Oficjalnie startuje w zawodach rangi ITF od 2007 roku. Ma na swoim koncie jedenaście zwycięstw singlowych i jedno deblowe w zawodach tej rangi.

We wrześniu 2007 roku otrzymała dziką kartę do udziału w kwalifikacjach turnieju WTA, China Open w Pekinie, ale odpadła w pierwszej rundzie. W następnych latach kilkakrotnie próbowała swoich sił w kwalifikacjach do turniejów WTA, ale dopiero w 2012 roku, na turnieju Baku Cup udało jej się awansować do fazy głównej rozgrywek. W pierwszej rundzie trafiła na tenisistkę z Luksemburga, Mandy Minellę, z którą przegrała po trzysetowym pojedynku.

W 2012 roku reprezentowała również swój kraj w rozgrywkach Pucharu Federacji.

W lipcu 2018 wygrała w Nanchangu (ponokując między innymi poznaniankę Magdę Linette), a we wrześniu – w Kantonie. Następnie osiągnęła półfinały turniejów w Wuhanie i Pekinie (podczas obu wygrywała z Karoliną Plíškovą).

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej 
Wang Qiang nigdy nie startowała w rozgrywkach gry mieszanej podczas turniejów wielkoszlemowych.

Finały turniejów WTA

Gra pojedyncza 5 (2–3)

Gra podwójna 1 (0–1)

Finały turniejów WTA 125K series

Gra pojedyncza 2 (1–1)

Występy w Turnieju WTA Elite Trophy

W grze pojedynczej

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Chińskie tenisistki
Medaliści Igrzysk Azjatyckich 2014
Medaliści Igrzysk Azjatyckich 2018
Ludzie urodzeni w Tiencinie
Urodzeni w 1992
Tenisiści ziemni na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016
Tenisiści ziemni na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020